Milotice bezeichnet in Tschechien:

 Milotice bei Kácov im Okres Kutná Hora,
 Milotice bei Pelhřimov im Okres Pelhřimov,
 Gemeinde Milotice u Kyjova im Okres Hodonín,
 Gemeinde Milotice nad Bečvou im Okres Přerov,
 Gemeinde Milotice nad Opavou im Okres Bruntál.